Налепа (, ) — фамилия. Известные носители:
 Налепа, Альфред (1856—1929) — австрийский зоолог, специалист в области акарологии.
 Налепа, Ежи (род. 1926) — польский лингвист.
 Налепа, Мацей (род. 1978) — польский футболист.
 Налепа, Тадеуш (1943—2007) — польский музыкант.